Fernando Tresaco Gracia (1955. július 4.) spanyol nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása
A Spanyol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1995-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2000-ben a FIFA 45 éves korhatárának elérésével búcsúzott.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokság-ot, ahol három csoporttalálkozón, az egyik nyolcaddöntőben, a Nigéria–Dánia (1:4) találkozót irányító svájci Urs Meiernek, illetve az egyik elődöntőn, a Franciaország–Horvátország (2:1) összecsapást vezető José Garcia Aranda bíró partbírója lehetett. Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 5.

Konföderációs kupa
Mexikó adott otthont a 4., az 1999-es konföderációs kupa tornának, ahol négy mérkőzése, közte a döntő találkozón, a Mexikó–Brazília (4:3) összecsapást irányító svéd Anders Frisk bíró egyes számú segítője lehetett. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4.

Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Sportvezetőként 
A Spanyol Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságánál (JB) instruktorként, oktatóként , nemzeti ellenőrként tevékenykedik. FIFA koordinátor, oktató és nemzetközi ellenőr.

Források 
 
 
 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek